Quinby (Caroline du Sud)

Diana Quinby (née en 1967), peintre, graveuse et historienne de l'art américaine 
Isaac Ferdinand Quinby (1821-1891), général de brigade et universitaire américain
Moses Quinby (1810-1875), apiculteur américain